L'acronyme SCEI peut avoir plusieurs significations :

 Service de concours écoles d'ingénieurs
 Sony Computer Entertainment